De 17de editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 1 tot en met 4 juni 1990 in Frankfurt. De hockeydames van Amsterdam H&BC wonnen het toernooi door in de finale het Schotse Glasgow Western te verslaan.

Uitslag poules

Uitslag poule A

Uitslag poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 1 juni 1990 
A Amsterdam - Swansea 5-0 (3-0)
A Kolos Borispol - Ealing 1-0 (1-0)
B Glasgow - Pegasus 2-0
B Frankfurt - Club de Campo 0-0

Zaterdag 2 juni 1990 
A Amsterdam - Ealing 6-2 (3-1)
A Kolos Borispol - Swansea 4-1
B Glasgow - Club de Campo 0-1
B Frankfurt - Pegasus 0-0

Zondag 3 juni 1990 
A Ealing - Swansea 3-0
A Amsterdam - Kolos Borispol 5-0 (3-0)
B Glasgow - Frankfurt 2-0
B Pegasus - Club de Campo 2-1

Finales

Maandag 4 juni 1990 
7de - 8ste plaats Swansea - Frankfurt 3-1
5de - 6de plaats Ealing - Pegasus 0-0 (3-4 wns)
3de - 4de plaats Kolos Borispol - Club de Campo 3-2
1ste - 2de plaats Amsterdam - Glasgow 4-0

Einduitslag 
1.  Amsterdam H&BC 
2.  Glasgow Western 
3.  Kolos Borispol 
4.  Club de Campo 
5.  Pegasus LHC 
5.  Ealing LHC 
7.  Swansea LHC 
7.  SC 1880 Frankfurt

1
Hockey in 1990
Hockey in Duitsland
Hockey
Sportevenement in Frankfurt am Main